Eine hydraulische Bremse ist eine:

 hydrodynamische Bremse, bei Diesellokomotiven verwendete Bezeichnung für Retarder; siehe Abschnitt Schienenfahrzeuge im Artikel Strömungsgetriebe  
 hydraulisch betätigte Bremse, vorwiegend bei Personenkraftwagen; siehe Abschnitt Hydraulisch betätigte Bremse im Artikel Bremse (Kraftfahrzeug)